Mikuma puede hacer referencia a:

 El río Mikuma, en la prefectura de Ōita, Japón.
 El Mikuma, crucero pesado Clase Mogami de la Armada Imperial Japonesa.
 El Mikuma (DE-217), destructor de escolta Clase Chikugo de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.